Hochhaus-Friedhof steht für eine Friedhofsanlage in einem Hochhaus:
 Hochhaus-Friedhof Santos, Brasilien
 Hochhaus-Friedhof Verona, Projekt in Italien